Wolfram Mathematica est un logiciel de calcul formel édité par Wolfram Research depuis 1988 et utilisé dans les milieux scientifiques pour effectuer des calculs algébriques et créer des programmes.

Wolfram commence à travailler sur le logiciel en 1986 et en sort la première version en 1988. Il est disponible sur de nombreuses plateformes et supporte un large choix d'opérations.

L'entreprise a mis en service un site Internet dit intelligent, basé entre autres sur Mathematica : WolframAlpha. Il est ainsi possible d'utiliser les ressources de Mathematica gratuitement.

Caractéristiques 
Mathematica peut être utilisé dans de nombreuses applications et comprend de nombreux outils, tels que :

Bibliothèques de fonctions mathématiques élémentaires et fonctions spéciales.
Outils pour manipuler des nombres complexes, de l'arithmétique en précision arbitraire, de l'arithmétique en intervalles et du calcul symbolique.
Matrices et manipulation de données, incluant le support pour les matrices.
Données en 2D et 3D, fonction et visualisation géographique et outils d’animation.
Il permet de résoudre différents types d’équations : équation diophantienne, équation différentielle, équation aux dérivées partielles, équation différentielle algébrique, et les suites définies par récurrence.
Analyse par éléments finis, incluant la génération de maillage adaptatif en 2D et 3D.
Outils de calcul numérique et symbolique pour l'analyse, y compris les transformations intégrales continues et discrètes.
Optimisation locale et globale avec contrainte et sans contrainte.
Bibliothèques de statistiques multivariées comprenant l'ajustement, les tests d'hypothèses et les calculs de probabilité et d'espérance sur plus de 160 distributions.
Support pour les données censurées, données temporelles, séries temporelles et données basées sur les unités.
Calculs et simulations sur des processus et des files d'attente aléatoires.
Outils d'apprentissage automatique supervisés et non supervisés pour données, images et sons, incluant les réseaux neuronaux artificiels.
Outils de fouille de textes, incluant les expressions régulières et l’analyse sémantique.
Outils de fouille de données tels que le partitionnement de données, l’alignement des séquences et le filtrage par motif.
Géométrie de calcul en 2D et 3D et des dimensions supérieures.
Bibliothèques pour le traitement du signal, incluant l'analyse par ondelettes sur des sons, des images ainsi que des données.
Bibliothèques de systèmes de contrôle linéaires et non linéaires.
Outils de traitement d'images en  2D et 3D et de traitement d'images morphologiques, y compris la reconnaissance d'images.
Outils de présentation permettant de générer des présentations professionnelles qui permettent au code d'être exécuté directement dans l'environnement de notebook.
Outils pour visualiser et analyser des graphes dirigés et non dirigés.
Outils pour résoudre des problèmes combinatoires.
Bibliothèque de fonctions de théorie des nombres.
Outils de calcul financier, incluant bons, rentes, dérivés, options, etc.
Théorie des groupes et fonctions tensorielles symboliques.
Outils de vérification automatique de théorèmes.
Outils pour la modélisation de systèmes, incluant la génération et l'exécution de modèles Modelica.
Importer et exporter des filtres pour les données, les images, la vidéo, le son, la conception assistée par ordinateur (CAD), les systèmes d’information géographique (SIG), les formats de document et biomédicaux.
Collecter des bases de données pour des informations mathématiques, scientifiques et socio-économiques et accéder aux données et calculs de Wolfram|Alpha.
Traitement de texte technique avec éditeur de formule et générateur de rapports automatisé.
Il offre un langage de programmation supportant les constructions procédurales, fonctionnelles, orientées objet et la programmation parallèle.
Boîte à outils pour ajouter des interfaces utilisateur aux calculs et aux applications.
Outils pour créer et déployer des applications et des services informatiques basés dans le cloud.
Outils permettant de se connecter à une bibliothèque de liens dynamiques (DLL), à un langage (SQL), à des systèmes basés sur Java, .NET, C++, Fortran, CUDA, OpenCL, et Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 
Utiliser à la fois des entrées linguistiques de forme libre (une interface utilisateur en langage naturel) et le langage Wolfram à travers le notebook quand vous êtes connecté à l’Internet.

Interface 
L'interface de Mathematica est une interface de programmation interactive de type notebook. Mathematica a été un des premiers logiciels à proposer ce type d'interface pour la programmation scientifique. 

Le système de Mathematica est formé d'un noyau, qui réalise les calculs et peut être exécuté sur une autre machine que celle de l'utilisateur, et d'une interface interactive pour entrer les données. Celle-ci prend en compte des entrées de l'utilisateur exprimées dans le langage de Mathematica, appelé Wolfram Language, et affiche le résultat des calculs sous forme de texte simple, de formules, de son, ou d’images.

Les formules en langage de Mathematica peuvent être converties en formules TeX ou en format XML.

L’interface interactive inclut des outils de développement tel qu’un débuggeur  et permet la coloration syntaxique.

L’interface interactive standard peut être remplacée par d’autres. Wolfram Workbench, est un IDE fondé sur Eclipse et a été introduit en 2006. Mathematica inclut aussi une interface en ligne de commande.

Développement 
Plusieurs solutions sont mises en place pour utiliser des applications écrites en langage Mathematica. Mathematica Player Pro est un runtime de Mathematica qui exécute n’importe quelle application écrite en langage Mathematica, mais il ne permet pas l’édition de code. Une version gratuite, le lecteur CDF de Wolfram, permet d’exécuter des applications au format CDF. Le code de Mathematica peut être converti en code C puis en DLL.

Connexions avec d’autres applications 
La communication avec d’autres applications se fait via le protocole MathLink. Il permet la communication entre le noyau et l’interface interactive mais aussi avec d’autres programmes.

Wolfram Research offre librement un kit de développement pour lier des applications écrites en C avec le noyau de Mathematica via MathLink.

En utilisant .NET/Link un kit de développement, Mathematica peut être intégré avec des applications qui utilisent le Framework .NET de Microsoft pour demander à Mathematica de faire des calculs. Réciproquement, une application écrite en langage Mathematica peut charger les classes de .NET et manipuler ses objets. On peut aussi utiliser le J/Link pour intégrer les applications de Mathematica avec des programmes Java.

La communication à une base de données est aussi assurée.

Licence 

Mathematica est un logiciel propriétaire protégé par le copyright.

Une licence pour utilisation commerciale standard coûte  aux États-Unis,  en Europe. Ce type de licence permet l'utilisation de 8 cœurs en version standard, 16 cœurs en version Enterprise, pour exécuter des  calculs parallèles, une année de service qui consiste en des mises à jour, un support technique ainsi qu'une licence pour une utilisation à but non commercial, une licence de webMathematica Amateur, une licence de Wolfram Workbench. Des remises sont disponibles pour les gouvernements, les organisations caritatives, les étudiants, les écoles et pour une utilisation non commerciale. La licence  « étudiant » coûte  aux États-Unis et  en France. Des licences pour une utilisation non commerciale sont disponibles au coût de  aux États-Unis et  en Europe.

Environnement 
Mathematica est disponible pour plusieurs versions de Linux, Mac OS X d’Apple, et pour les systèmes NT de Microsoft Windows. Les versions anciennes, jusqu’à la version 6.0.3, prennent en charge d’autres systèmes tels que Solaris, AIX, Convex, HP-UX, IRIX, MS-DOS, NeXTSTEP, OS/2, Ultrix et Windows Me.

Mathematica est livré avec Raspbian sur Raspberry Pi.  La licence d'utilisation sur cette plateforme permet un usage gratuit mais non commercial.

Versions 

 Mathematica 1.0 ()
 Mathematica 1.2 ()
 Mathematica 2.0 ()
 Mathematica 2.1 ()
 Mathematica 2.2 ()
 Mathematica 3.0 ()
 Mathematica 4.0 ()
 Mathematica 4.1 ()
 Mathematica 4.2 ()
 Mathematica 5.0 ()
 Mathematica 5.1 () 
 Mathematica 5.2 ()
 Mathematica 6.0 ()
 Mathematica 6.0.1 ()
 Mathematica 6.0.2 ()
 Mathematica 6.0.3 ()
 Mathematica 7.0 ()
 Mathematica 7.0.1 ()
 Mathematica 8.0 ()
 Mathematica 8.0.1 ()
 Mathematica 8.0.4 ()
 Mathematica 9.0.0 ()
 Mathematica 9.0.1 ()
 Mathematica 10.0.0 ()
 Mathematica 10.0.1 (septembre  2014)
 Mathematica 10.0.2 () 
 Mathematica 10.1 () 
 Mathematica 10.2 () 
 Mathematica 10.3 ()
 Mathematica 10.3.1 ()
 Mathematica 10.4   ()
 Mathematica 10.4.1   ()
 Mathematica 11.0.0   ()
 Mathematica 11.0.1   (septembre  2016)
 Mathematica 11.1.0   (mars  2016)
 Mathematica 11.1.1 () 
 Mathematica 11.2.0 () 
 Mathematica 11.3.0 () 
 Mathematica 12.0.0 () 
 Mathematica 12.1.0 () 
 Mathematica 12.2.0 ()

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Maple, un logiciel propriétaire concurrent
 Maxima, un logiciel libre concurrent
 SageMath, autre logiciel libre de calcul formel

Liens externes 

 Leonid Shifrin, Mathematica programming 
   

Logiciel de calcul formel
Logiciel propriétaire
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Unix
Produit lancé en 1988
Logiciel d'affichage en sciences de la Terre
Wolfram Research